Les élections régionales de 2013 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 2013) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

2013
Salzbourg
Politique en mai 2013